«Избранные» () — американский художественный фильм 1981 года, снятый режиссёром Джереми Каганом. Сценарий к фильму был написан на основе частично автобиографического романа американского еврейского писателя Хаима Потока.

Позже сюжет романа и этого фильма стал основой для бродвейского мюзикла. Премьера фильма состоялась 30 апреля 1982 года в США.

Сюжет 
Фильм рассказывает о дружбе двух подростков Дэнни и Рувена, живущих в Бруклине в годы второй мировой войны. И Дэнни, и Рувен — евреи. Отец Рувена — профессор-сионист. Отец Дэнни — раввин-хасид, он воспитывает Дэнни в строгости, и ему не нравится с кем дружит его сын. Парням же нет дела до социальных противоречий, они нашли в друг друге много общего и стали настоящими друзьями.

В ролях 
 Робби Бенсон — Дэнни Саундерс
 Барри Миллер — Рувен Мальтер
 Род Стайгер — Реб Саундерс
 Максимилиан Шелл — профессор Дэвид Мальтер
 Хильди Брукс — миссис Саундерс
 Кете Файн — Шейндл Саундерс
 Рон Рифкин — тренер по бейсболу
 Роберт Джон Бёрк — Леви Саундерс
 Лонни Прайс — Дэви
 Эван Хэндлер — Гольдберг

Критика 
На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 75% на основе 12 рецензий.

Ссылки

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке